Julija Władimirowna Czekalowa (ros. Юлия Владимировна Чекалёва, ur. 6 lutego 1984 w Wołogdzie) – rosyjska biegaczka narciarska, dwukrotna medalistka mistrzostw świata oraz trzykrotna medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Julija Czekalowa pojawiła się 1 kwietnia 2004 roku w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Murmańsku, gdzie zajęła 9. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W 2006 roku wystąpiła na Mistrzostwach Świata Młodzieżowców w Kranju, gdzie zdobyła brązowe medale w biegu łączonym oraz biegu na 10 km techniką klasyczną. Rok później, podczas Mistrzostw Świata Młodzieżowców w Tarvisio wywalczyła złoty medal w biegu łączonym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 21 stycznia 2006 roku w Oberstdorfie, zajmując 19. miejsce w biegu łączonym na 15 km. Tym samym w swoim debiucie od razu zdobyła pucharowe punkty. W klasyfikacji generalnej sezonu 2005/2006 zajęła ostatecznie 94. miejsce. W 2007 roku wystartowała na Mistrzostwach Świata w Sapporo, gdzie swoim najlepszym występie, biegu na 10 km techniką dowolną była szesnasta. Jak dotąd najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2010/2011, który ukończyła na 16. pozycji. W 2011 roku brała udział w Mistrzostwach Świata w Oslo. Wspólnie z koleżankami z reprezentacji zajęła tam szóste miejsce w sztafecie. Była także między innymi dwunasta w biegu łączonym oraz na dystansie 10 km klasykiem.

W sezonie 2011/2012 nie startowała z powodu ciąży.

Rosjanka została przyłapana na stosowaniu dopingu i jej wyniki od lutego 2014 do końca 2017 roku zostały anulowane.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2009/2010: 13.

Miejsca na podium

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy olimpijczycy
Rosyjscy sportowcy ukarani za doping
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1984
Ludzie urodzeni w Wołogdzie
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009